L'équité salariale peut faire référence à :

Sociologie
La lutte contre les inégalités salariales entre hommes et femmes

Droit
L'objet des lois qui visent à limiter les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, dont notamment la Loi sur l'équité salariale du Québec. 

Inégalités de revenu entre hommes et femmes